Boulevard Bourdon peut désigner :
 Boulevard Bourdon, à Neuilly-sur-Seine ;
 Boulevard Bourdon, à Paris.